Конный спорт — обобщающее понятие, под которым понимаются различные способы езды, виды соревнований, спортивных игр и упражнений с использованием верховой езды и участием лошадей.

При езде верхом всадник активно взаимодействует с движением лошади. Лошадь при этом управляется перемещением веса всадника, движениями его ног, а также ослаблением или натяжением поводьев. Голос всадника тоже может влиять на движение лошади.

Соревнования

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны

Спортсмены, участвовавшие в соревнованиях по конному спорту на Олимпийских игр не менее 7 раз

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по конному спорту

Примечания

Ссылки 
 Конный спорт на Олимпийских играх  

Конный спорт на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх